Esistono più comuni francesi con questo nome:

Bailleul – comune del dipartimento del Nord nella regione dell'Alta Francia
Bailleul – comune del dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia
Bailleul – comune nel dipartimento della Somme nella regione dell'Alta Francia
Le Bailleul – comune dipartimento della Sarthe, nella regione dei Paesi della Loira